Janis steht für:

 Janis (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Jānis, einen lettischen männlichen Vornamen

Janis oder Janiš ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Janis (* 1958), deutsche Drehbuch-, Hörspiel und Buchautorin
 Byron Janis (* 1928), US-amerikanischer Pianist
 Conrad Janis (1928–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Dorothy Janis (1910–2010), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Elsie Janis (1889–1956), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Komponistin
 Erik Janiš (* 1987), tschechischer Automobilrennfahrer
 Irving Janis (1918–1990), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Jaroslav Janiš (* 1983), tschechischer Automobilrennfahrer
 Jeff Janis (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sidney Janis (1896–1989), US-amerikanischer Galerist und Kunsthändler

Janis (Software) ist ein Programm der NEA zur Darstellung von Kerndaten

Janis ist der Titel eines Instrumentalstücks auf dem Album Moving Waves der niederländischen Progressive-Rock-Band Focus aus dem Jahr 1971